Джон Джеймс Бе́рри (; 1 июня 1926, Олдершот, Англия — 23 сентября 1994, Фарнем, Англия), более известный как Джо́нни Бе́рри () — английский футболист, нападающий, наиболее известный по своим выступлениям за «Манчестер Юнайтед».

Клубная карьера 
Берри перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Бирмингем Сити» в 1951 году. Выиграл с «Юнайтед» три чемпионских титула. Выжил в мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, но из-за полученных травм вынужден был завершить футбольную карьеру. Он провёл в больнице два месяца, находясь в коме. У него были переломы черепа, челюсти, локтя, ноги и таза. В ходе лечения сломанной челюсти у него были удалены все зубы. Он никогда больше не играл в футбол после катастрофы.

Выйдя из комы, он не помнил крушения самолёта — из-за травм у него развилась лёгкая форма амнезии. Через месяц после того, как он пришёл в сознание, Джонни узнал о катастрофе, прочитав газету.

Берри играл на позиции правого вингера, обладая отличной техникой и скоростью. За «Манчестер Юнайтед» он сыграл 276 матчей и забил 45 голов. На протяжении своих первых шести сезонов в «Юнайтед» он играл регулярно, но затем уступил место в стартовом составе молодому Кенни Моргансу.
После катастрофы Джонни занимался спортивным бизнесом со своим братом Питером в Фарнборо.

Джонни Берри умер в сентябре 1994 года в возрасте 68 лет после недолгой болезни. Он умер первым из выживших в мюнхенской авиакатастрофе игроков.

Его сын, Нил, был директором помещичьей школы «Брэмптон» в Лондоне. В 2007 он выпустил книгу, в которой написал о карьере отца в «Манчестер Юнайтед».

Достижения 
 Манчестер Юнайтед

 Чемпион Первого дивизиона (3): 1951/52, 1955/56, 1956/57
 Обладатель Суперкубка Англии (2): 1956, 1957
 Итого: 5 трофеев

Статистика выступлений

См. также 
 Центральный хавбек Джеки Бланчфлауэр из-за полученных в авиакатастрофе травм также больше никогда не смог играть в футбол.

Примечания

Ссылки 
 Некролог в газете The Independent 

Выжившие в авиакатастрофах
Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»